Коста Рика има више значења:

 Коста Рика
 Коста Рика (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Коста Рика (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Коста Рика (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Коста Рика (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Коста Рика (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Коста Рика (Пичукалко), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Коста Рика (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Коста Рика (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Коста Рика (Кочоапа ел Гранде), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Коста Рика (Сантијаго Нилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Коста Рика (Сан Матео дел Мар), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Коста Рика (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Коста Рика, Ла Папалота (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Коста Рика (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Коста Рика, Ел Кирино (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Коста Рика, Мајохусали (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Коста Рика (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Коста Рика (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Коста Рика (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику